Iglevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Iglevattnet (Grinneröds socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun,  (2,5 ha)
Iglevattnet (Hjärtums socken, Bohuslän), sjö i Lilla Edets kommun, 
Lilla Iglevattnet, sjö i Uddevalla kommun,  (0,3 ha)
Stora Iglevattnet, sjö i Uddevalla kommun,  (1,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn